Сельское поселение Домнинское

 Сельское поселение Домнинское Каширского района Московской области (упразднено в 2015 году с преобразованием района в городской округ)
 Сельское поселение «Домнинское» Читинского района Забайкальского края